Черняхо́вский — польская, русская и украинская топонимическая фамилия. 

Известные носители:
 
 Черняховский, Гарий Маркович (1944—2015) — российский театральный режиссёр, педагог, актёр и продюсер.
 Черняховский, Евгений Григорьевич (1873—1938) — русский хирург и травматолог, профессор.
 Черняховский, Иван Данилович (1906—1945) — советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.
 Черняховский, Михаил Ефимович (род. 1941) — советский и российский зоолог, организатор биологического образования.
 Черняховский, Сергей Феликсович (род. 1956) — российский политический философ, политолог и публицист, профессор.

Черняховская 
 Черняховская, Вероника Александровна (1900—1938) — украинская советская поэтесса, переводчик.
 Черняховская, Ирина Владимировна — советский звукооператор.
 Старицкая-Черняховская, Людмила Михайловна (1868—1941) — украинская, советская писательница, поэтесса, драматург, прозаик, переводчик, мемуарист, общественный деятель.

См. также 
 Черняховский район
 Черниховский
 Черняховское